Gippenreiter ist der Familienname der folgenden Personen:

 Julija Borissowna Gippenreiter (* 1930), sowjetische Psychologin und Hochschullehrerin
 Wadim Jewgenjewitsch Gippenreiter (1917–2016), sowjetischer Fotograf und Skifahrer